11-й драгунский Рижский полк — кавалерийская воинская часть Русской императорской армии.

Старшинство — 27.01.1709 г. Полковой праздник — 1 октября, Покров Пресвятой Богородицы.

Места дислокации 
1820 — Павловск Воронежской губернии. Полк входил в состав 2-ой драгунской дивизии.

История

В императорской армии 

 27.01.1709 — Драгунский гренадерский полк полковника Гаврилы Семёновича Кропотова. Сформирован в 1709 г. под Полтавой из гренадерских рот Троицкого, Ингерманландского, Санкт-Петербургского, Казанского, Тверского, Нижегородского, Рязанского, Белозерского, Азовского и Ямбургского драгунских полков.
 10.05.1725 — Драгунский полковника Гаврилы Семёновича Кропотова полк. Приведён в состав одной гренадерской и 9 фузелёрных рот
 16.02.1727 — Суздальский драгунский полк по месту своего квартирования.
 06.11.1727 — Драгунский Кропотова полк.
 08.03.1730 — Присвоен герб: в золотом гербовом щите на голубом поле две красные башни с белыми спицами, между ними красные ворота, на которых рогатка и под ней львиная голова; по сторонам башен по половине чёрного орла с золотой короной, а над воротами, накрест положенные, два ключа и выше их крест и корона.
 11.11.1727 — Рижский драгунский полк.
 30.03.1756 — Рижский конно-гренадерский полк.
 19.02.1762 — Рижский кирасирский полк.
 25.04.1762 — Кирасирский генерал-майора Алексея Мельгунова полк.
 05.07.1762 — Рижский конно-гренадерский полк.
 14.01.1763 — Рижский карабинерный полк.
 29.11.1796 — Рижский кирасирский полк.
 30.12.1796 — Установлено красное приборное сукно, пуговицы жёлтого металла. Басон белый с двумя красными полосками, на ташке — жёлтый, на чепраках и чушках — жёлтый с красной полосой.
 23.09.1798 — Пожалованы штандарты кирасирского образца: один белый с голубыми медальонами и четыре кофейных с голубыми медальонами, шитьё и бахрома золотые.
 15.10.1798 — Кирасирский генерал-майора Миллера 2-го полк.
 07.05.1800 — Кирасирский генерал-лейтенанта принца Александра Вюртембергского полк.
 09.09.1800 — Кирасирский генерал-майора Хомякова полк.
 10.09.1800 — Кирасирский генерал-лейтенанта принца Александра Вюртембергского полк.
 31.03.1801 — Рижский кирасирский полк.
 31.07.1801 — Рижский драгунский полк.
 13.06.1806 — Один эскадрон направлен на составление Финляндского драгунского полка.
 12.10.1811 — Часть чинов выделена на формирование Астраханского кирасирского полка.
 02.07.1813 — Пожалованы Георгиевские серебряные трубы с надписью: «Рижскому Драгунскому полку, за храбрость въ сраженіи противъ Французскихъ войскъ при г. Гальберштадтђ, 18-го Мая 1813 года».
 19.11.1814 — Пожалованы Георгиевские штандарты с надписью: «Въ воздаяніе отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ минувшую кампанію».
 11.03.1816 — Установлено старшинство полка с 1709 года.
 25.06.1827 — Драгунский Его Королевского Высочества герцога Александра Вюртембергского полк.
 20.12.1828 — Присвоен № 6.
 21.03.1833 — Установлена серая масть лошадей. Приведён в состав 10 действующих, одного резервного эскадронов и нестроевой роты. Присоединены:
 7-й и 8-й эскадроны, бывшие 5-й и 6-й эскадроны Конноегерского Короля Вюртембергского полка (переданы серебряные трубы с надписью: «Конно-Егерскому Его Величества Короля Виртембергскаго полку, за храбрость при разбитіи 30.000 Турокъ при Шумлђ, 23-го іюля 1810 года», пожалованные 30.08.1810 года).
 9-й эскадрон, бывший 6-й эскадрон Татарского уланского полка (переданы серебряные трубы с надписью: «Татарскому Уланскому полку, за отличіе противъ непріятеля въ сраженіи у Теплица, 18-го августа 1813 года», пожалованные 20.08.1813 года).
 10-й эскадрон, сформированный из пешего резерва Конноегерского Короля Вюртембергского полка.
 11-й резервный эскадрон, сформированный из пешего резерва Драгунского полка и половины пешего резерва Литовского уланского полка.
 08.07.1833 — Рижский драгунский полк.
 03.04.1834 — 4-му дивизиону выдан штандарт образца 1827 года зелёного цвета с красными углами и серебряным шитьем из числа изготовленных для Лифляндского конноегерского полка.
 23.03.1835 — Присоединён резервный эскадрон Астраханского кирасирского полка.
 25.06 1838 — 1-му, 2-му и 3-му дивизионам пожалованы на штандарты юбилейные Александровские ленты, а всем дивизионам — скобы на древки штандартов с надписью: «1709. Гренадерскій Драгунскій Гаврилы Кропотова полкъ. 1813. Въ воздаяніе отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ минувшую кампанію. 1838. Рижскаго Драгунскаго полка 1-го дивизіона».
 23.12.1841 — Упразднён резервный эскадрон.
 03.07.1856 — Драгунский Её Императорского Высочества Великой Княгини Екатерины Михайловны полк.
 18.09.1856 — Приведён к составу 4-х действующих и одного резервного эскадрона. 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 10-й эскадроны выделены на составление Нежинского драгунского полка.
 01.11.1856 — сформирован 6-й резервный эскадрон.
 19.03.1857 — Рижский драгунский Её Императорского Высочества Великой Княгини Екатерины Михайловны полк.
 24.12.1863 — Упразднён 6-й резервный эскадрон.
 25.03.1864 — 11-й драгунский Рижский Её Императорского Высочества Великой Княгини Екатерины Михайловны полк.
 30.10.1867 — Оставлен один Георгиевский штандарт (1-го дивизиона) с Юбилейной Александровской лентой и надписью на скобе.
 17.04.1878 — Пожалован знак на головной убор с надписью «За отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ».
 18.08.1882 — 31-й драгунский Рижский Ея Императорского Высочества Великой Княгини Екатерины Михайловны полк.
 31.10.1882 — Присвоена форменная одежда драгунского образца: светло-синие приборное сукно и жёлтый приборный металл. Воротник светло-синего цвета с тёмно-зелёной выпушкой и тёмно-зелёным клапаном.
 05.05.1894 — 31-й драгунский Рижский полк.
 15.02.1897 — Присвоены алое приборное сукно и жёлтый приборный металл. Воротник тёмно-зелёного цвета с алыми выпушкой и клапаном
 06.12.1907 — 11-й драгунский Рижский полк.

 27.01.1909 — В честь 200-летнего юбилея пожалованы полковой Георгиевский штандарт образца 1900 года с образом Спаса Нерукотворного, с красной каймой и золотым шитьем, с надписью «1709-1909», и Александровская орденская лента с надписью на банте — «1909 год».
 1918 — расформирован.

В Белом движении 
 12.1918 г. — в Одессе сформирован эскадрон Рижских драгун в составе Сводно-кавалерийского (с 1 мая 1919 3-го Конного) полка, входящего в Отдельную Одесскую стрелковую бригаду Добровольческой армии Одесского района.
 3.1919 г. — при оставлении союзниками Одессы перешёл в Румынию.
 5.1919 г. — на морском транспорте прибыл из Румынии в Новороссийск и был зачислен в 7-ю дивизию ВСЮР.
 30.01-12.02.1920 г. — участвовал в Бредовском походе.
 8.08.1920 г. — эскадрон Рижских драгун прибыл в Крым из Польши (находился там в лагерях после Бредовского похода) и вошёл в состав 7-го Кавалерийского полка.
 22.08.1920 г. — эскадрон Рижских драгун в составе 2-го Кавалерийского полка.
 9.10.1920 г. — эскадрон Рижских драгун в спешенном составе откомандирован в состав стрелкового полка 2-й Кавалерийской дивизии.
 30.10.1920 г. — эскадрон и полк разбиты около дер. Мамут под Джанкоем. Остатки эскадрона рижских драгун в конце боя сложили оружие последними.

Боевые походы 
 1709 — Северная война:
 Полтавская битва.
 боевые действия в Польше.
 сражение под Одолянами.
 1711 — Прутский поход.
 1737 — штурм Очакова.
 1739 — охрана границ по Днепру
 дело у Синьковиц.
 дело при Ставучанах.
 1757 — Семилетняя война:
 сражение у Вильны.
 сражение при Гросс-Егерсдорфе.
 1760 — капитуляция Берлина.
 1768—1774 — русско-турецкая война:
 1769 — Хотин.
 1770 — Дарга; занятие Бухареста.
 1771 — дело под Журжей; дело при манастыре Вокарешти; под Бухарестом.
 1773 — штурм Силистрии.
 1794 — Подавление Польского восстания.
 1807 — сражение у Прейсиш-Эйлау.
 1812 — Отечественная война:
 16.06.1812 — участвовал в бою при Вилькомире
 19.07.1812 — участвовал в бою при Клястицах
 20.07.1812 — участвовал в бою при мызе Соколище (Боярщина)
 05.08.1812 — участвовал в бою при мызе Пресменицы
 06-07.10.1812 — участвовал в сражении при Полоцке
 14.10.1812 — участвовал в бою при местечке Ворны (Варны)
 18-19.10.1812 — участвовал в бою при Чашниках
 26.10.1812 — участвовал в бою при Витебске
 26.12.1812 — участвовал в осаде крепости Пилау (Пруссия)
 1813—1815 — Заграничные походы:
 18.05.1813 — участвовал в бою при Гальберштадте (Вестфалия)
 26.05.1813 — участвовал в бою при местечке Таух (Саксония)
 25.08.1813 — участвовал в бою при Деневице
 16-18.09.1813 — участвовал в бою при Касселн (Гессен)
 06.10.1813 — участвовал в сражении при Лейпциге
 07-14.11.1813 — участвовал в боях при Гамбурге
 22.11.1813 — участвовал в бою при селении Барш (Дания)
 11.01.1814 — участвовал в бою при Марбурге (Ганновер)
 18.02.1814 — участвовал в бою при Суассоне
 21.02.1814 — участвовал в бою при Бериабаке (Бари-о-Бак)
 22.02.1814 — участвовал в бою при Краоне
 26.02.1814 — участвовал в бою при Лаоне
 14.03.1814 — участвовал в бою при Сен-Дизье
 1815 — участвовал в блокаде крепости Мец
 03.07.1815 — участвовал в бою при Армавиле.
 1855 — Восточная война:
 04.08.1855 — сражение на реке Чёрная.
 1877—1878 — русско-турецкая война:
 Плевна.
 Ловча.

Шефы 
 25.04.1762—05.06.1762 — генерал-майор Мельгунов, Алексей Петрович
 03.12.1796—26.02.1797 — генерал-лейтенант барон фон дер Пален, Пётр Алексеевич
 26.02.1797—11.09.1797 — генерал-майор Сабуров, Иван Фёдорович
 11.09.1797—16.10.1798 — генерал-майор Ширай, Степан Михайлович
 16.10.1798—07.05.1800 — генерал-майор Миллер, Пётр Борисович
 07.05.1800—09.09.1800 — генерал-лейтенант (с 14.08.1800 генерал от кавалерии) герцог Вюртембергский, Александр-Фридрих-Карл
 09.09.1800—10.09.1800 — генерал-майор Хомяков, Григорий Афанасьевич
 10.09.1800—01.09.1814 — генерал от кавалерии герцог Вюртембергский, Александр-Фридрих-Карл
 25.06.1827—08.07.1833 — генерал от кавалерии герцог Вюртембергский, Александр-Фридрих-Карл
 22.09.1845—05.03.1847 — генерал от кавалерии Потапов, Алексей Николаевич
 03.07.1856—05.05.1894 — великая княгиня Екатерина Михайловна

Командиры 
 27.01.1709 — 15.03.1719 — полковник (с 1709 бригадир) Кропотов, Гаврила Семёнович
 15.03.1719 — 24.01.1726 — полковник князь Щербатов, Осип Иванович
 24.05.1726 — 15.12.1731 — полковник Тимашов, Савва Алексеевич
 15.12.1731 — 01.09.1736 — полковник Кропотов, Андрей Семёнович
 09.12.1736 — 24.01.1739 — полковник Кропотов, Максим Иванович
 09.05.1739 — 17.09.1742 — полковник князь Долгорукий, Владимир Петрович
 04.10.1742 — 25.12.1755 — полковник Олиц, Пётр Иванович
 03.03.1763 — 22.09.1767 — полковник (с 18.05.1766 бригадир) Давыдов, Иван Иванович
 01.01.1770 — 07.03.1775 — полковник (с 1773 бригадир) Леонтьев, Михаил Николаевич
 24.10.1775 — 07.08.1781 — полковник (с 24.11.1780 бригадир) Елагин, Василий Иванович
 21.04.1787 — хх.хх.1793 — полковник (с 25.03.1791 бригадир) Обрезков, Александр Васильевич
 01.03.1793 — 06.09.1798 — полковник (с 07.10.1797 генерал-майор) фон Ховен, Василий Егорович
 06.09.1798 — 05.10.1798 — полковник фон Дистерло, Степан Егорович
 24.10.1798 — 11.03.1799 — полковник Левиз, Фёдор Фёдорович
 17.04.1799 — 07.05.1800 — подполковник (с 17.07.1799 полковник) Ростовский, Александр Андреевич
 07.05.1800 — 21.08.1800 — генерал-майор Миллер, Пётр Борисович
 13.10.1800 — 05.04.1801 — полковник Ростовский, Александр Андреевич
 05.04.1801 — 02.10.1802 — генерал-майор Пушкин, Алексей Михайлович
 03.10.1802 — 16.05.1803 — полковник Лешерн-фон-Герценфельд, Карл Карлович
 12.11.1803 — 26.12.1807 — полковник (с 24.05.1807 генерал-майор) Ростовский, Александр Андреевич
 13.01.1808 — 08.01.1813 — генерал-майор Балк, Михаил Дмитриевич
 30.08.1816 — 06.12.1816 — полковник Семека, Савва Яковлевич
 06.12.1816 — 30.08.1822 — полковник Розенбаум, Лаврентий Богданович
 07.02.1834 — 01.09.1839 — полковник (с 30.08.1839 генерал-майор) Лебедь, Иосиф Яковлевич
 06.05.1854 — 04.12.1857 — полковник (с 08.09.1855 генерал-майор) Врангель, Николай Ермолаевич 
 23.11.1867 — 27.07.1875 — полковник Гильдебрант, Платон Иванович
 27.07.1875 — 05.05.1881 — полковник фон Вик, Фёдор Эрнестович
 05.05.1881 — 17.05.1889 — полковник фон Адеркас, Владимир Викторович
 17.05.1889 — 15.12.1894 — полковник (с 14.11.1894 генерал-майор) Бобылев, Фёдор Нилович
 22.12.1894 — 28.03.1900 — полковник Шеманин, Дмитрий Яковлевич
 19.04.1900 — 09.09.1904 — полковник барон фон дер Остен-Дризен, Александр Александрович
 21.09.1904 — 11.03.1909 — полковник Синицын, Григорий Иванович
 11.05.1909 — 11.05.1911 — полковник Ракшанин, Виктор Осипович (Иосифович)
 11.05.1911 — 30.01.1916 — полковник Яковлев, Иван Иванович
 08.02.1916 — после 26.10.1917 — полковник Тупальский, Карл-Болеслав Владиславович

Примечания

Ссылки 
 Историческая справка
 Биографии командиров полка
 Биографии личного состава Рижского драгунского полка.

Драгунские полки Российской империи